Мишо Смайлович (сербохорв. Mišo Smajlović, нар. 28 жовтня 1938, Сараєво) — югославський футболіст.
 Ведран Смайлович — віолончеліст, Боснія і Герцеговина.